

Politici
Jimmy Walker (1881–1946), geboren als James J. Walker), burgemeester van New York
James Walker (Canadees politicus)
James Walker (Brits politicus) (1883–1945), lid van de Britse partij van de Arbeid
James Walker (Australisch politicus) (1841–1923), Australisch senator
James A. Walker (1832–1901), Amerikaans congreslid
 James B. Walker (1812-1877), Amerikaans politicus uit Michigan
James D. Walker (1830–1906), Amerikaans politicus uit Arkansas
James Edgar Walker (1911–1989), Canadees politicus
James P. Walker (1851-1890), Amerikaans politicus uit Missouri

Sport
James Walker (hordeloper), Amerikaans hordeloper
James Walker (Australisch voetballer), Australisch voetballer
James Walker (1973), Britse keeper
James Walker (1987), Britse voetballer
James Walker (autocoureur) (1983), Britse autocoureur
Jimmy Walker (basketballer), Amerikaans basketballer
Jimmy Walker (golfer), Amerikaans golfer
Jamie Walker (1971), Amerikaans honkballer
James Walker (rugby)
James Walker (wielrenner), Zuid-Afrikaans wielrenner
James Walker (alpineskiër), Australisch alpineskiër
James Walker (atleet), atleet uit Guam

Overig 
James Walker (natuurkundige) FRS (1720-1789)
James Walker (scheikundige) (1863-1935), Schots scheikundige
James Walker (civiel ingenieur) (1781-1862), Schots civiel ingenieur
James Walker (Harvard) (1794-1874), voorzitter van de Harvard-universiteit van 1853-1860
James Thomas Walker (1826-1896), Brits-Indiaas geograaf
James Walker (Royal Navy), Brits marineofficier
James Walker (schrijver/filmmaker), Brits schrijver en filmmaker
Jim Walker (musicus), Amerikaans fluitspeler
Jimmie Walker, Amerikaans komiek en acteur